Croxall est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
John Croxall (né en 1946), biologiste britannique
Kyle Croxall (né en 1988), joueur de hockey canadien
Martine Croxall (né en 1969), journaliste et présentateur britannique
Samuel Croxall (1690-1752), traducteur et homme d'église anglican
Thomas Henry Croxall, ministre et traducteur anglais

Toponyme

Croxall, paroisse du Staffordshire
Croxall Lakes, réserve naturelle du Staffordshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme